Beverly est un prénom féminin. Il est également employé comme patronyme.

Personnage de fiction 
 Beverly Crusher, personnage de l'univers de fiction de Star Trek.

Toponyme 

 Beverly, un quartier de la ville de Chicago.
 Beverly (Kansas)
 Beverly (Kentucky), ville natale d'Edgar Cayce
 Beverly (Massachusetts)
 Beverly (New Jersey)
 Beverly (Ohio)
 Beverly (Virginie-Occidentale)
 , nom de plusieurs villes dont la plus connue est :
 Beverly Hills en Californie

Patronyme 

 Bill Beverly (1965-), écrivain américain, auteur de roman policier

Télécommunications 

  Beverly est le surnom que donne les hackers du Canadian Satellite à la société audiovisuelle canadienne Bell ExpressVu

Voir aussi 
 
Prénom féminin
Prénom anglais
Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis